Mărtinești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Mărtinești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Mărtinești (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Mărtinești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Mărtinești (Vrancea), Gemeindeteil von Tătăranu (Vrancea) im Kreis Vrancea

 in der Republik Moldau:
 Mărtinești (Strășeni), Dorf im Rajon Strășeni